Mo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente piemontese, è presente prevalentemente tra torinese, astigiano e cuneese.

Potrebbe derivare da una variante dialettale del nome Mauro.

In Italia conta circa 171 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani